Das Dameneinzel der Australian Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Steffi Graf und Helena Suková, das Graf in zwei Sätzen gewann.

Setzliste 

 Auf der ITF-Seite stehen Hana Mandlíková und Martina Navrátilová auf Position 15 der Setzliste!

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1989